Ел Јојо има више значења:

 Ел Јојо (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Јојо (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику